Altenstadt (Frankrijk)
Altenstadt (Hessen)
Altenstadt (Iller)
Altenstadt (Opper-Beieren)
Altenstadt an der Waldnaab
Altenstädt